Hohenlieth ist der Name dreier Ortsteile im in Schleswig-Holstein:

Hohenlieth (Hohenwestedt), ein Ortsteil von Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Hohenlieth (Holtsee), ein Ortsteil von Holtsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Hohenlieth (Dörpling), ein Ortsteil von Dörpling im Kreis Dithmarschen